Aigrette (fr. výslovnost egret:) může být:

předmět:
 aigrette – chochol, ozdoba účesu, klobouku nebo přilby

plavidlo:
 L'Aigrette – francouzská válečná loď se 30–34 děly, fregata z let 1756–1788
 Classe aigrette – třída francouzských válečných ponorek, vyráběných v letech 1904–1919

v geografii: 
 Île aux Aigrettes – ostrov v Indickém oceánu, východně od Mauricia

v zoologii:
 Egretta alba (ardea alba) – volavka bílá